Almirante Domecq García o simplemente Domecq García puede hacer referencia a las siguientes acepciones:
 Manuel Domecq García, almirante y ministro de Marina de Argentina de 1922 a 1928.
 ARA Almirante Domecq García (D-23), destructor de la clase Fletcher (ex USS Braine) activo de 1971 a 1983.
 Astillero Ministro Manuel Domecq García, astillero de submarinos de Argentina activo de 1977 a 1991.